Ирса Сигурдардоттир (, род. 24 августа 1963, Рейкьявик) — исландская писательница. Наибольшую известность ей принесла серия детективов об адвокате Торе Гудмундсдоттир.

В 1983 году окончила гимназию Ментасколинн-Рейкьявик.

Дебютировала в 1998 году как автор прозы для детей, позже начала писать детективы.
Замужем, имеет двоих детей, работает инженером-строителем.

В 2017 году за роман «ДНК» была удостоена «Премии имени Палле Розенкранца».

Примечания

Библиография 
 
 
 Aska (2007)
 Auðnin (2008)
 Horfðu á mig (2009)
 Ég man þig (2010)
 Brakið (2011)
 Kuldi (2012)
 Lygi (2013)
 DNA (2014) / ДНК. - М.:Эксмо, 2020 - с. 448. - ISBN 978-5-04-101263-2.
 Sogið (2015)

Ссылки 
Страница Ирсы на Facebook

Писатели Исландии